Vauvillers puede referirse a:
 Vauvillers, comuna francesa de Alto Saona; o
 Vauvillers, comuna francesa de Somme.